Блеск — многозначное слово.

 Блеск — свойство поверхности.
 Блеск минерала.
 Блеск — звёздная величина в астрономии.
 Блеск — фильм 1996 года.
 Блеск — фильм 2001 года.
 Блеск — фильм 2002 года.
 Блеск — американский телесериал 2017 года.

См. также 
 Shine (значения)